Владимир Бутков:
 Бутков, Владимир Николаевич (1916—2000) — председатель Русского Общевоинского Союза (РОВС).
 Бутков, Владимир Петрович (1820—1881) — российский государственный деятель, имя которого  связано с судебной реформой 1864 года.